Alfonsów – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Wodzierady
 Alfonsów – wieś w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Paradyż 
 Alfonsów – wieś w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim
 Alfonsów – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Słubice

Zobacz też